Vippsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vippsjön, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (12,7 ha)
Vippsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn